Startschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Roman Startschenko (* 1986), kasachischer Eishockeyspieler
 Sergei Stepanowitsch Startschenko (* 1987), russischer mathematischer Logiker